Giannin Andreossi – hockeista su ghiaccio svizzero
 Mezzi Andreossi – hockeista su ghiaccio svizzero